Vlepo Kati Oneira (gr. Βλέπω Κάτι Ονειρα), är ett album av den grekiske artisten Triantafillos. Albumet släpptes 1996.

Låtlista
 Vlepo Kati Oneira - Βλέπω Κάτι Ονειρα
 Mi Me Tripas San To Triantafillo - Μη Με Χτυπάς Σαν Το Τριαντάφυλλο
 Krata Me - Κράτα Με
 Se Dio Lepta - Σε Δύο Λεπτά
 Se Poia Parigoria - Σε Ποιά Παρηγοριά
 Enandion Mou - Εναντίον Μου
 Ase Me - Ασε Με
 Ksehases - Ξέχασες
 Pseftika - Ψεύτικα
 Dialexe - Διάλεξε
 Protimo - Προτιμώ
 Vlepo Kati Oneira (Remix) - Βλέπω Κάτι Ονειρα (Remix)

Musikalbum 1996
Grekiska musikalbum